Allen Island kan syfta på följande:

 Allen Island, Nunavut, ö i Kanada
 Allen Island, Queensland, ö i Australien